Маргари́та Ложье́ (фр. Marguerite Laugier; 12 сентября 1896 — 10 июня 1976) — французский . С 1930 по 1950 год работала в обсерватории Ниццы, Франция.

Открыла 21 астероид. В честь неё назван астероид (1597) Ложье.

См. также 
 Ален Мори
 Яна Тиха
 Х. Аликоски

Ссылки 
 Marguerite Laugier (англ.)
 (1597) Ложье.

Женщины-астрономы